Mount Miller ist der Name folgender Berge:

 Mount Miller (Alaska) in den Chugach Mountains in Alaska (USA)
 Mount Miller (Enderbyland) in den Tula Mountains in Antarktika
 Mount Miller (Ross Dependency) in der Holland Range in Antarktika

Siehe auch:
 Miller Peak